Il doppio del BNP Paribas Primrose 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Diego Hartfield e Sergio Roitman erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Pablo Cuevas e Horacio Zeballos hanno battuto in finale Xavier Pujo e Stéphane Robert 4–6, 6–4, 10–4.

Teste di serie

 James Cerretani /  Jaroslav Levinský (quarti di finale)
 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (ritiro)

 Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (campioni) 
 Rameez Junaid /  Philipp Marx (primo turno)

Tabellone

Note 
 

BNP Paribas Primrose Bordeaux 2009